

Geografia 
 Das – comune della Catalogna (Spagna)
 Das – isola del Golfo Persico (Emirati Arabi Uniti)

Sigle 
 Departamento Administrativo de Seguridad – servizio di intelligence colombiano sciolto nel 2011
 DAS Difesa Automobilistica Sinistri – compagnia assicurativa danni del gruppo Generali specializzata nella tutela legale
 Direct Attached Storage – dispositivo di immagazzinamento dati 
 Directory Assistance Service – protocollo di comunicazione
 Distributed Antenna System – insieme di antenne dislocate e collegate in rete 
 Dual Axis Steering – dispositivo che permette il movimento del volante, in avanti e indietro, consentendo di variare l'angolo di convergenza delle ruote anteriori della Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance nel campionato mondiale di Formula 1 2020

Astronomia 
 Das – cratere lunare

Chimica 
 DAS – solfuro di allile

Codici 
 das – codice ISO 639-3 della lingua daho-doo

Persone 
 Abhishek Das – calciatore indiano
 Cameron Das – pilota automobilistico statunitense
 Hima Das – velocista indiana
 Jibanananda Das – poeta bengalese
 Nandita Das – attrice indiana

Reumatologia 
 DAS – Disease Activity Score

Altro 
 DAS – pasta sintetica per modellismo
 Das – articolo di genere neutro in lingua tedesca

Altri progetti